Emmanuel Baptist Church ist der Name folgender Kirchen:

im Vereinigten Königreich:
 Emmanuel Baptist Church (Lisburn)

in den Vereinigten Staaten:
 Emmanuel Baptist Church (Tuscaloosa, Alabama)
 Emmanuel Baptist Church (Greenwood, South Carolina)

im NRHP gelistete Objekte:
 Emmanuel Baptist Church (Louisiana), NRHP-Nr. 01001255
 Emmanuel Baptist (Massachusetts), NRHP-Nr. 80000536 
 Emmanuel Baptist Church (New York), NRHP-Nr. 77000945